Пустополье — название населённых пунктов:

Россия 
 Пустополье — село в Уржумском районе Кировской области.
 Пустополье — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Пустополье — деревня в Шарканском районе Удмуртской Республики.